Merlín es un mago en la leyenda artúrica.

Merlín también puede referirse a:

Arte y entretenimiento

Cine y televisión 
 Merlin (miniserie), miniserie de televisión de 1998 traducida al español como  Las aventuras de Merlín o Merlín;
 Merlín (serie de televisión), serie de la televisión británica;
 Merlí (serie de TV3), serie de la televisión catalana;
 Merlín (Stargate), personaje de la serie Stargate;

Personajes ficticios 
 Merlín (DC Comics) - un hechicero mitad demonio.
 Merlín (personaje de Disney)
 Merlín (Jewel Riders)
 Merlín (Marvel Comics) - el nombre de varios personajes.
 Merlín (personaje de Merlín), protagonista del drama de la BBC Merlín.
 Merlín (Shrek)
 Merlin de Amber, el protagonista de las últimas cinco novelas de Crónicas de Amber de Roger Zelazny.
 Merlín el Mágico (cómic), un personaje de Quality Comics
 Moros (Stargate), un personaje también conocido como Merlín.
 Merlín, un personaje en Kingsman: The Secret Service.
 Merlín Prismriver, una de las hermanas Prismriver en la serie de videojuegos Touhou Project
 Merlín, un joven murciélago en las películas caseras de Mama Mirabelle
 Merlín Jones, en las películas de Walt Disney Las desventuras de Merlin Jones y El tío del mono.
 Myrddin Wyllt, también conocido como Merlín Sylvestris, una figura en la leyenda medieval de Gales.
 Merlín, un motor en Thomas y sus amigos.
 Merlin: Boar's Sin of Gluttony, un pecado de The Seven Deadly Sins (Serie de TV de 2014)

Literatura 

Merlín, nombre de un famoso mago de la literatura europea, creado por Alfred Tennyson.
 Merlín y familia, novela de narrativa fantástica del escritor español Álvaro Cunqueiro, publicada en 1955;

Lugares

 Merlin (Oregón), localidad estadounidense en el estado de Oregón;

Música
Diversas óperas, entre ellas:
Merlín (Albéniz);
Merlín (Goldmark)

Personas

Christophe-Antoine Merlin (1771-1839) general francés;
Antoine François Eugène Merlin (1778-1854) general francés;

Software

 Merlín (software), software educativo de VaxaSoftware para generar colecciones de ejercicios y problemas, lanzado en 2009;

 Merlín Bird ID, software desarrollado por el CornellLab para la identificación automática de fotos de aves

Vehículos

 AgustaWestland EH-101/AW-101 Merlin, helicóptero militar polivalente, también comercializado para uso civil;
 Rolls-Royce Merlin, motor aeronáutico de pistones de la Segunda Guerra Mundial;
 Merlín (motor de cohete), un motor de cohete fabricado para los cohetes de SpaceX.
 Swearingen Merlin, avión.

Empresas 

 Merlin Properties, socimi española.
 Merlin Entertainments, empresa británica.